Бита́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Битадзе, Андрей (род. 1997) — грузинский ватерполист.
 Битадзе, Майя (род. 1977) — грузинский политик, депутат Сакартвелос парламенти.
 Битадзе, Михаил Алексеевич (1903—1983) — советский инженер-строитель, архитектор.
 Битадзе, Гога (род. 1999) — грузинский профессиональный баскетболист.
 Лебедева-Битадзе, Юлия (род. 2004) — грузинская фигуристка.